«На баррикады» () — польская и русская революционная песня, датирующаяся 1904—1905 годами. Впервые текст появился в сборнике поэзии партии «Третий Пролетариат» в 1905 году. Автор текста и музыки неизвестен, но на ту же мелодию был положен текст песни .

Текст песни

Исполнение и подражание 
 Оригинальную польскую версию исполняет рок-группа Zuch Kazik с альбома «».
 Песню с изменённым текстом в поддержку анархистов исполняет рок-группа «Электрические партизаны».
 Контрреволюционную пародию на стихотворение под названием «Осенью (сгон на революцию)» написала Зинаида Гиппиус.

См. также 
 Варшавянка
 A las barricadas

Примечания 

Песни Польши
Песни на польском языке
Революционные песни